«В мире женщин» () — бразильский телесериал.

О сериале 
«В мире женщин» — сериал в нетипичном для Латинской Америки формате «seriado» — еженедельных самостоятельных глав, связанных лишь несколькими основными персонажами и местом действия (женской клиникой). Напоминая во многом известную «Скорую помощь» (даже наличием американской сценаристки Линн Маммет), сериал имел и свои особенности: гинекологическая направленность сюжета, действие происходит не в государственной клинике, а в частной.

Главным героиням — опытныму доктору Марте (Эва Вилма) и её молодой коллеге доктору Крис (Патрисия Пиллар) в каждой серии приходится лечить женские тела и души помогать их близким мужчинам, решать свои личные проблемы, бороться с вечными глупостями Афраниу (Кассиу Габуш Мендес).

В ролях 
 Эва Вилма — доктор Марта Корреа Лопес
Патрисия Пиллар — доктор Крис
 Карлос Зара — Отавиу
 Кассиу Габуш Мендес — Афраниу
 Маурисиу Маттар — Карлос
 Карла Даниэл — Ширли
 Лусия Алвеш — Телма
 Нильду Паренте— Августу
 Паулу Барбоса — Амаури
 Моника Торрес — Анаир
 Рикарду Павао — Нилу

Приглашённые актёры 
 1 серия: Адриана Эстевес, Марселу Серраду, Наталия Лаже
 2 серия: Карла Маринш, Тука Андрада, Паулу Гуларт, Ванесса Лоэш
 3 серия: Марсело Антони, Маркос Фрота
 4 серия: Элиане Джардини (Анита), Флавиу Галвау, Таис Араужу, Андре Гонсалвеш, Элиза Лусинда, Антониу Помпеу
 5 серия: Малу Мадер, Леонарду Брисиу, Паулу Бетти, Алешандри Боржес, Суэли Франку, Неуза Боржес, Дуда Мамберти.
 6 серия: Патрисия Франса, Педру Васконселус, Кристина Муллинс, Жозе ди Абреу, Ансельму Васконселус.
 7 серия: Нивея Мария, Дениш Карвальо, Изабела Гарсия, Тауматурго Феррейра, Нисети Бруно, Ивонн Хоффман.
 8 серия: Мауро Мендонса, Лусиана Брага, Шуша Лопеш.
 9 серия: Клаудиу Марзу, Жозе Майер, Майте Проэнса, Элизабет Савалла.
 10 серия: Осмар Праду, Дебора Эвелин, Тассия Камаргу.
 11 серия: Жозе Вилкер, Элена Раналди, Тереза Сейблиц, Джаксон Антунес, Ирвинг Сан-Паулу, Катарина Абдалла.
 12 серия: Летисия Спиллер, Марселу Новаеш, Луиза Кардосу, Тато Габус, Леандра Леал, Жозе Августу Бранку.
 13 серия: Рене ди Вельмонд, Клаудия Оана, Сесил Тире, Тонику Перейра, Мария Сильвия.
 14 серия: Мария Луиза Мендонса, Жулия Леммертц, Габриэл Брага Нуннес.
 15 серия: Бет Гуларт, Палома Дуарте, Селтон Меллу, Эдуарду Галвау.
 16 серия: Ана Паула Арозио (Лули), Родриго Санторо (Жоржи), Клаудия Лира, Карлос Эдуарду Долоабелла, Рози Кампус.

Премии 
 1999 год, премия «APCA»: лучшая телепрограмма

Ссылки 
 
 «Бразилиада»

Телесериалы Бразилии 1998 года
Теленовеллы Бразилии
Теленовеллы Rede Globo
Телесериалы на португальском языке